Le stade Daniel-Santamans est un stade de rugby à XV situé à Blagnac dans la Haute-Garonne.

Présentation 
Le stade Daniel-Santamans est situé sur le complexe sportif du Ramier, à proximité immédiate du stade Ernest-Argelès. Il se situe en bordure de la Garonne.

Historique 
Le stade porte le nom d'un de ses anciens joueurs et entraîneur, Daniel Santamans, qui fut à plusieurs reprises champion de France avec le Stade toulousain.

Daniel-Santamans, stade
Santamans, Daniel
Daniel-Santamans, stade
Sport à Blagnac